Дмитрий Григорьевич фон Дервиз (8 декабря 1829 — 28 марта 1916, Санкт-Петербург) — сенатор, член Государственного совета, действительный тайный советник. Один из авторов Судебной реформы 1864 года.

Биография 

Сын Григория Ивановича фон Дервиза (1797—1855), служившего директором Гатчинского сиротского института.

После окончания училища правоведения, 15 мая 1850 года поступил на службу в департамент Министерства юстиции. В 1856 назначен исполняющим должность помощника юрисконсульта консультации, учрежденной при Министерстве юстиции, в 1857 — редактором отделения департамента. В 1858 вышел в отставку, но в марте 1860 был снова принят на службу и назначен обер-секретарем 4-го департамента Сената, а в ноябре 1860 — старшим юрисконсультом консультации при Министерстве юстиции (пробыл на этом посту до 1864).

В 1864 году Дервизу была поручена спешная и обширная работа по редактированию замечаний, составлявшихся министерством для Госсовета по проекту судебных реформ, затем на него было возложено рассмотрение проекта положения об устройстве нотариальной части и составление по нему заключения. В ходе начавшейся реформы деятельно работал над введением новых судебных уставов и общему преобразованию судебной части в империи.

В 1865—1866 гг. — член от Министерства юстиции во Временном комитете при Святейшем синоде для рассмотрения записки обер-прокурора Синода об изменении пределов церковной юрисдикции в связи с судебной реформой. Благодаря активному противодействию Дервиза проект, предусматривавший лишение гражданских прав в случае отлучения от церкви, был отклонен.

13 апреля 1866 года был назначен обер-прокурором образованного Гражданского кассационного департамента Сената; 22 апреля был также включен в состав комиссии для рассмотрения проекта форм годовых отчетов новых судебных мест, прокурорского надзора, а в 1868 вошёл в комиссию по разработке вопроса об обеспечении обязательств и договоров ипотечным порядком. В 1870 некоторое время был обер-прокурором общего собрания кассационных департаментов Сената и руководил деятельностью этого нового органа.

Когда на смену либеральному министру юстиции Д. Н. Замятнину пришел граф К. И. Пален, а правительство после покушения в 1866 террориста Каракозова на императора Александра II, начало проводить более реакционную политику, Дервиз, пытавшийся сохранить достижения реформы 1864 года, вступил в конфликт с новым министром: он написал Палену смелое и откровенное письмо, в результате чего был немедленно уволен в отставку (сентябрь 1870).

После отставки Палена новый министр юстиции доложил Александру II о письме Дервиза, и император распорядился назначить его, 1 января 1881 года, сенатором с производством в тайные советники. Присутствовал последовательно в гражданском кассационном департаменте, в соединенном присутствии кассационных департаментов и 1-го департамента, в 1-м департаменте.

1 января 1884 года был назначен членом Государственного совета, с оставлением в должности сенатора и повелением присутствовать в департаменте законов.

В феврале 1885 назначен членом комиссии по пересмотру устава Опекунского совета и положений о Собственной Е. И. В. канцелярии по учреждениям императрицы Марии; 25 мая назначен членом комиссии для рассмотрения результатов ревизии оборотов Главного общества российских железных дорог с 1868 по 1882. 11 мая 1894 года вошёл в состав особой комиссии при Госсовете для предварительного обсуждения представления министра юстиции по преобразованию межевой части. 12 апреля 1895 назначен в состав особой комиссии при Госсовете для предварительного обсуждения представлений министров юстиции и финансов по проекту устава о векселях. Также работал в комиссиях по проекту нового уголовного уложения, проекта о раздельном жительстве супругов и пересмотру действующих учреждений Правительствующего Сената.

В 1902 году был произведён в действительные тайные советники. В реформированном Государственном совете до января 1908 состоял присутствующим членом. В последние годы жизни часто болел и подолгу жил за границей, но оставался сенатором и неприсутствующим членом Госсовета.

Увлекался живописью, в своём особняке собрал коллекцию работ русских и итальянских мастеров. В 1895 г. его портрет написал Валентин Серов.

Похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петрограде.

Семья 

1-я жена: Стефанида Андреевна Ларионова (7.05.1834 — 6.08.1875, Петербург)

Дети:

 Варвара (22.02.1858—1943); её, муж — полковник Дмитрий Фёдорович Руднев (1849—1894); их дочь — известный музыкальный педагог С. Д. Руднева
 Владимир (9.05.1859 — 13.04.1937) — художник. Женат на Надежде Яковлевне Симонович (1866—1907); их дочери — художница М. В. Фаворская (1887—1959) и пианистка Е. В. Дервиз (1889—1975)
 Борис (род. 13.07.1860) — чиновник, умер холостым
 Георгий (род. 7.11.1862) — офицер, в молодости покончил с собой
 Лев (род. 13.02.1865)— юрист
 Валериан (22.01.1870—1917) — математик, случайно погиб во время боев в Москве в октябре 1917 года. Его жена, Аделаида Яковлевна Симонович, — на картине В. А. Серова 1889 года, находящейся в Русском музее. Таким образом, две двоюродные сестры Серова были замужем за двумя сыновьями Дервиза. Серов написал портреты своих кузин, их мужей и детей, а также самого Дмитрия Григорьевича (однако этот портрет утерян).
 Александр (27.08.1873—1929) — надворный советник

2-я жена (1905): София Жозефина (София Викторовна) Эбер (ум. 1915)

Награды 

 орден Святого Станислава 1-й ст. (1868)
 орден Святой Анны 1-й ст. (1883)
 орден Святого Владимира 2-й ст. (1887)
 орден Белого Орла (1891)
 орден Святого Александра Невского (1896)

Примечания

Литература 
 
 Правительствующий сенат (краткий исторический очерк и биографии сенаторов). — СПб.: Типо-литогр. С.-Петербургской одиночной тюрьмы, 1912. С. 13—14.

Ссылки 
 
 

Выпускники Императорского училища правоведения
Действительные тайные советники
Сенаторы Российской империи
Дмитрий Григорьевич